Torneo Godó 2001 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 23 kwietnia – 29 kwietnia 2001 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 900 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

2001 w tenisie ziemnym
2001
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2001 w Hiszpanii